Wagnermühle heißen folgende geographische Objekte:

 Wagnermühle (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wagnermühle (Gemeinde Vorderweißenbach), Ort bei Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Wagnermühle (Schönsee), Mühle, Ortslage von Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern